

Geografia 
 Canada
 Morton – municipalità rurale del Manitoba
 Francia
 Morton – comune di Vienne
 Regno Unito
 Morton – parrocchia civile del Derbyshire
 Morton – località dell'Isola di Wight
 Morton – località di Newark and Sherwood, Nottinghamshire
 Morton-on-Swale – parrocchia civile del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Morton – villaggio della Contea di Tazewell, Illinois	
 Morton – township della Contea di Mecosta, Michigan
 Morton – città della Contea di Renville, Minnesota
 Morton – città della Contea di Scott, Mississippi
 Morton – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania
 Morton – città della Contea di Cochran, Texas
 Morton – città della Contea di Lewis, Washington

Onomastica
 Morton – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Adrian Morton – designer britannico
 Agnes Morton – tennista britannica
 Craig Morton – giocatore di football americano statunitense
 Dwayne Morton – cestista statunitense
 Jelly Roll Morton – musicista statunitense
 Joe Morton – attore statunitense
 Morton DaCosta – regista e sceneggiatore statunitense
 Morton Feldman – compositore statunitense
 Paul Morton – politico statunitense
 Samantha Morton – attrice britannica
 William Green Morton – odontoiatra statunitense pioniere nell’uso dell’anestesia

Altro 
 Conte di Morton – titolo nobiliare di Pari di Scozia